Enes Zulić (Bihać, 27. lipnja 1985.) bosanskohercegovački je atletičar. Po struci je profesor bošnjačkog jezika i književnosti, a diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Aktivno se počinje baviti atletikom 2005. godine. U listopadu iste godine pobjeđuje na polumaratonu u Bihaću. Značajnije uspjehe postiže od 2007. godine, kada pobjeđuje na Splitskom polumaratonu i osvaja drugo mjesto na Plitvičkom maratonu. Već sljedeće 2008. godine pobjeđuje na kraćoj stazi na Plitvičkom maratonu.

Godine 2012. postao je prvak države na 10000m i u krosu. Šest godina zaredom bio je prvak Unsko-sanskog kantona na 5000m. Tri puta bio je pobjednik Šumatačkog krosa na kojem drži i rekord. Pobjednik je jedinog maratona u Bosni i Hercegovini " Stazama Branka Ćopića", gdje je 2014. godine postavio i rekord.

Godine 2014. bio je viceprvak utrke Bavarske u Münchenu i pobjednik utrke Garching pored. Münchena. Četiri godine zaredom proglašavan je najboljim atletičarem Unsko-sanskog kantona.

Trenutačno živi i trenira u Bihaću.